Sven Brolin kan avse

Sven Brolin (ingenjör)
Sven Brolin (lantbrukare)
Sven Brolin (läkare)